Saint-Flour (Cantal)
Saint-Flour (Puy-de-Dôme)
ook:
Saint-Flour-de-Mercoire,  Lozère